Terrace: posizione cristallina secondo il Modello TLK
 Terrace: città della Columbia Britannica, Canada